Шепі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Шепі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна